Die Abkürzung HVV steht für:

 Haagse Voetbal Vereniging, ein niederländischer Fußballverein aus Den Haag
 Hamburger Verkehrsverbund, ein Verkehrs- und Tarifverbund in und um Hamburg
 Heidelberger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HVV), heute Stadtwerke Heidelberg GmbH
 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
 Honorarverteilungsvertrag zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung
 Hinterachsvollverzögerung eine Funktion des Elektronischen Stabilitäts-Programmes (ESP)

HVV